

Patronyme
 Caroline Ladagnous, (1988- ), est une joueuse française de rugby à XV.
 Matthieu Ladagnous, (1984- ), est un coureur cycliste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme